HP puede referirse a:

 HP (de las siglas del inglés Horse Power), símbolo del caballo de fuerza, una unidad de potencia.
 HP Inc., empresa que comercializa impresoras y computadoras personales.
 Hewlett-Packard, empresa fundada en 1939 que se dividió en 2015 en HP Inc. y Hewlett Packard Enterprise.
 Hewlett Packard Enterprise, empresa que brinda, a terceras empresas, productos y servicios relacionados con la informática.
 Principio de Hume (por sus siglas en inglés, de Hume's Principle), principio matemático relacionado con la biyección entre conjuntos.
 Harry Potter, heptalogía de novelas fantásticas.